Philips van Wassenaer (12e eeuw), wordt in 1200 genoemd als ambachtsheer van Wassenaar
Philips IV van Wassenaer (circa 1359 - 5 december 1428). burggraaf van Leiden